Il sapore aspro o acido è uno dei gusti fondamentali.

Aspro (latino: Asper) fu il nome di alcuni esponenti dell'Impero romano:
 Gaio Giulio Aspro, console e governatore sotto Caracalla
Gaio Giulio Camilio Aspro, console e figlio del precedente
Aspron trachy, moneta d'argento bizantina
Aspro, moneta d'argento e rame turca
Aspro – personaggio de I Cavalieri dello zodiaco